Holy Grail – gruppo musicale statunitense
 Holy Grail – album dei Versailles del 2011
 Holy Grail – singolo degli Hunters & Collectors del 1993
 Holy Grail – singolo di Jay-Z del 2013
 Holy Grail – singolo dei The Rasmus del 2018